Муниципальное образование посёлок Мстёра — муниципальное образование (городское поселение) в Вязниковском районе Владимирской области России.

Административный центр — посёлок городского типа Мстёра.

География 
Территория муниципального образования расположена в северной части Вязниковского района, на востоке граничит с Ивановской областью.

История 
Муниципальное образование посёлок Мстёра образовано 16 мая 2005 года в соответствии с Закон Владимирской области № 62-ОЗ. В его состав вошли территории посёлка городского типа Мстёра и бывших сельских округов: Барско-Татаровского, Вязовского и Станковского.

Население

Состав городского поселения

Примечания

Ссылки 
 На сайте администрации Вязниковского района

Мстёра
Мстёра